Теляки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Теляки — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Теляки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Теляки — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Теляки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Теляки — деревня в Мядельском районе Минской области.